Sousloví Ovčí most může označovat:
 
mosty v Čechách
 Ovčí most v Jeseníku
 Ovčí most v Nejdku
 Ovčí most v Děčíně
 Ovčí most v Hrádku nad Nisou

mosty v Německu
 Ovčí most v Quedlinburgu